Greta Laurent (ur. 3 marca 1992 w Ivrei) – włoska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2011 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race oraz Pucharze Alpejskim. Była ona uczestniczką Mistrzostw Świata w 2013 r. w Val di Fiemme oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, w 2014 r.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Ivrei